Селестина — итальянская кинокомедия 1965 года, реж. Карло Лидзани.
 Селестина — испанский фильм-драма 1969 года, реж. Сезар Фернандес Ардавин.
 Селестина — французская кинокомедия 1974 года, реж. Хесус Франко.
 Селестина — мексиканский фильм-драма 1976 года, реж. Мигель Сабидо.
 Селестина — испанский фильм-драма 1996 года, реж. Херардо Вера.
 Селестина — американский фильм 2013 года, реж. Хосе Ривера.